Mitteldeutsche Zeitung ist eine Bezeichnung für

 Mitteldeutsche Zeitung, Tageszeitung in Halle seit 1946

 Mitteldeutsche Zeitung, Tageszeitung in Weißenfels 1878–1904, siehe Weißenfelser Zeitung (MZ)
 Mitteldeutsche Zeitung (1919–1933), Tageszeitung in Erfurt 1919–1933  
 Mitteldeutsche Zeitung, Wochenillustrierte aus Berlin 1925–1927, siehe Illustrierte Mitteldeutsche Zeitung